El término Chavín de Huántar puede referirse a:

 Chavín de Huántar, yacimiento arqueológico preinca en el Perú.
 Chavín de Huántar, localidad peruana.
 Chavín de Huántar, distrito de la provincia de Huari en el departamento de Áncash, Perú.
 Operación Chavín de Huántar, operación militar realizada en el Perú en la residencia del embajador de Japón la cual consistía en liberar a los 72 rehenes secuestrados por 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) liderados por Néstor Cerpa Cartolini, la cual concluyó con el rescate de los rehenes y la desaparición total del MRTA.